Сачково — название населённых пунктов в России:

 Сачково — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Сачково — деревня в Островском районе Псковской области.